

Cinema
 Marma – film indiano del regista Sunil Kumar Desai

Persone
 Rodolfo Marma (1923-1998) – pittore italiano del XX secolo

Etnologia
 Marma – popolazione Rakhine dello Stato del Bangladesh

Geografia
 Marma – città dell'India, nello Stato di Jharkhand
 Marma – città della Svezia, nella contea di Uppsala

Medicina
 Marma – punto pressorio del corpo umano nella medicina ayurvedica

Zoologia
 Marma – genere di ragni della famiglia Salticidae